El término Lions puede hacer referencia a:

 British and Irish Lions, un equipo de rugby británico.
 Detroit Lions, un equipo de fútbol americano de Estados Unidos.
Columbia Lions, equipos deportivos de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
 Loyola Marymount Lions, equipos deportivos de la Universidad Loyola Marymount (Estados Unidos).
 Saitama Seibu Lions, un equipo de béisbol de Japón.
 Lions, un equipo de rugby de Sudáfrica del Super Rugby.
 Golden Lions, un equipo de rugby de Sudáfrica de la Currie Cup.
 Sacramento Mountain Lions, un equipo de fútbol americano de Estados Unidos.
 Granada Lions, un equipo de fútbol americano de España.
 Bergamo Lions, un equipo de fútbol americano de Italia.
 Shandong Lions , un equipo de baloncesto de China.
 Brisbane Lions, un equipo de fútbol australiano de Australia.
 BCC Lions, un equipo de fútbol de Nigeria.
 BC Lions, un equipo de fútbol canadiense de Canadá.
 East End Lions, un equipo de fútbol de Sierra Leona.